Una disputa es, en general, un conflicto, un debate o una controversia. Más específicamente, puede referirse a:

Disputas territoriales
Disputa territorial (territorio en disputa)
Disputa limítrofe del río Encuentro-Alto Palena
Disputa de gas entre Rusia y Ucrania
Disputa territorial de Cachemira
Disputa del territorio de Chipre
Disputa de la laguna del Desierto
Disputa territorial de las Islas Malvinas
Disputa de las Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Disputa de Curupayty y Lomas de Pedro González
Disputa territorial de Gibraltar
Disputa del Banco Serranilla y del Bajo Nuevo
Disputa territorial de las Islas Senkaku
Disputa territorial entre Guatemala y Belice
Disputa territorial nominal
Disputa sobre el nombre de Macedonia
Disputa sobre el nombre del Mar del Japón

Disputas teológicas 
Disputa teológica
Disputa de Tortosa
Disputa de los Ritos

Disputas mercantiles o de patentes
Disputa mercantil o disputa de patentes (patente)
Disputa Bell-Meucci (por el teléfono -Alexander Graham Bell, Antonio Meucci-)
Disputa Edison-Tesla (por la corriente continua o alterna -Edison, Nikola Tesla-)
Disputa Polaroid-Kodak (por la fotografía instantánea)
Disputas de SCO sobre Linux

Títulos de obras de arte y literatura
 Disputa del alma y el cuerpo, siglo XII
 Disputa entre un cristiano y un judío, siglo XIII
 Disputa de Elena y María
 La disputa del Sacramento, una de las Estancias de Rafael del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano.
 ''Disputas

Notas